Lyngsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Lyngsjön (Börringe socken, Skåne), sjö i Svedala kommun,  (1,4 ha)
Lyngsjön (Lyngsjö socken, Skåne), sjö i Kristianstads kommun,  (5,39 ha)
Lyngsjö (Ullareds socken, Halland), sjö i Falkenbergs kommun, 
Lyngsjön (Drängsereds socken, Halland), sjö i Hylte kommun,  (14 ha)
Lyngsjön (Fagereds socken, Halland), sjö i Falkenbergs kommun,  (3,3 ha)
Lyngsjön (Krogsereds socken, Halland), sjö i Falkenbergs kommun,  (23,7 ha)
Lyngsjön, Östergötland, numer utdikad och uppodlad sjö i Östra Ny socken, Norrköpings kommun,

Se även
Ljungsjön – flera
Lyngsjö – flera

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn